Menga peut désigner :
 le dolmen de Menga, un dolmen en Andalousie ;
 Addy-Waku Menga, un footballeur professionnel de la République démocratique du Congo ;
 Aleixo-Platini Menga, un athlète allemand, d'origine angolaise ;
 Dolly Menga, un footballeur belgo-angolais ;
 Guy Menga, un écrivain congolais ;
 Joseph Menga, un homme politique français ;
 Rosa Menga, une femme politique italienne.
Oscar Patrick Menga, un entrepreneur franco-congolais

Homonymie de patronyme